La  de volley-ball masculin de la  des Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes  se déroule du 24 juillet au  à Carthagène des Indes en Colombie.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 7 et 8 

|}

Places 5 et 6 

|}

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Hector Soto

Liens internes

Liens externes

2006
Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes
Événement sportif international en Colombie
Sport en Colombie en 2006
Événement sportif à Carthagène des Indes